ReJoyce: The Christmas Album — пятый студийный альбом американской певицы Джессики Симпсон, выпущенный 23 ноября 2004 года на лейбле Columbia Records. Альбом состоит из кавер-версий известных рождественских песен, включая дуэты с сестрой певицы, Эшли Симпсон, и тогдашним мужем, Ником Лаше. С альбома было выпущено два сингла: «Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow» и «What Christmas Means to Me», а на песню «O Holy Night» было снято музыкальное видео.

ReJoyce: The Christmas Album был выпущен после огромного успеха предыдущего альбома певицы, In This Skin (2003). В США было продано 669 000 копий альбома, получившего статус «золотого» от RIAA. По всему миру было продано более 2 миллионов копий альбома.

Появление в чартах 
Альбом дебютировал в Billboard 200 на 16-й позиции с продажами 152 000 копий за первую неделю, позже поднявшись в чарте до 14-й строчки. На февраль 2009 года в США было продано 669 000 копий, благодаря чему альбом стал золотым.

Список композиций

A Special Limited Edition Christmas Collection 

Первый мини-альбом Симпсон под названием A Special Limited Edition Christmas Collection продавался вместе с делюкс-версией альбома ReJoyce: The Christmas Album, которая была доступна исключительно на её официальном сайте.

Список композиций

Синглы

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Поп-альбомы
Рождественские альбомы 2004 года
Рождественские альбомы Columbia Records
Альбомы Джессики Симпсон
Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы